C steht für:
 C, c als Kleinbuchstabe, lateinisches Alphabet (3. Buchstabe)
 С, с als Kleinbuchstabe, kyrillisches Alphabet (21. Buchstabe)
 c, Buchstabe des Internationalen Phonetischen Alphabets, siehe Stimmloser palataler Plosiv
 C (Programmiersprache)
 Coulomb, SI-Einheit der Ladungsmenge

C als Währungszeichen steht für:
 ₵ für Cedi, Währungseinheit in Ghana
 ₡ für Colón, Währungseinheiten in Costa Rica, siehe Costa-Rica-Colón
 ₡ für Colón, ehemalige Währungseinheiten in El Salvador, siehe El-Salvador-Colón
 C$ für Córdoba Oro, Währungseinheit in Nicaragua

C als Formelzeichen steht für:
 Compliance in der Medizin (etwa in ml/cmH2O)
 elektrische Kapazität
 Wärmekapazität
 Teilchendichte
 in der Mathematik stetige Funktionen oder Funktionenräume stetiger Funktionen, siehe Stetige Funktion #Menge der stetigen Funktionen
 Cahen-Konstante C = 0,64341…
 C-Faktor, der kapazitätsbezogene Lade- bzw. Entladestrom eines Akkumulators
 Ladungskonjugation in der Teilchenphysik
 Kepler-Konstante
 Konsumausgaben in der volkswirtschaftlichen Theorie, siehe Konsum #Konsum im Rahmen der volkswirtschaftlichen Theorie

C als Abkürzung oder Kennzeichen steht für:
 Kuba, siehe Nationalitätszeichen
 DIN-Format Papiergröße, mit nachfolgender Ziffer (C4, C5 usw.), siehe Papierformat
 Baugröße von Batterien („Babyzellen“), siehe Batterie (Elektrotechnik)
 in der Musik die Tonart C-Dur
 in der Musik der Ton C, siehe auch C♯, C♭
 chemisches Element Kohlenstoff (carboneum)
 in der Linguistik die syntaktische Kategorie des Komplementierers, siehe Complementizer
 „Löschen“ (clear) beim Taschenrechner
 römischer Name Gaius in lateinischen Texten
 in der Biologie offizielles Autorenkürzel von Georges Cuvier
 Deckname des Chefs des britischen Secret Intelligence Service, siehe Stewart Menzies
 Codex Ephraemi, in der Textkritik der Bibel
 Schalldämmung als Korrekturwert für hochfrequenten Lärm, siehe Schalldämmmaß #Einzahlangaben

im Verkehrswesen:
 Chemnitz, kreisfreie Stadt, Deutschland (Kfz-Kennzeichen)
 Einflaggensignal an einem Wasserfahrzeug für „Ja“, siehe Flaggenalphabet
 Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht)
 Kennzeichenklasse von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 mit nachfolgender Nummer für ein Transportflugzeug (englisch Cargo), siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 erster Buchstabe im ICAO-Code für „Kanada“
 Luftraumklasse, siehe Luftraum
 Markierung der Stelle auf Flugplätzen und Flughäfen, an der Flugsicherungsmeldungen abzugeben sind (schwarz auf gelbem Quadrat), siehe Bodenmarkierung (Flugplatz) #Markierungen in der Signalfläche
 Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR
 Kürzel für Business Class Beförderungsklasse auf Flugreisen

c steht für:
 Tonhöhen auf Grundlage des Kammertons, siehe Frequenzen der gleichstufigen Stimmung
 musikalische Tonart c-Moll
 Charm-Quark, siehe Quark (Physik)
 Cup (Raummaß)

c als Währungszeichen steht für:
 ¢ für Cent, siehe Cent (Währung)

c als Formelzeichen steht für:
 Lichtgeschwindigkeit
 Schallgeschwindigkeit
 spezifische Wärmekapazität
 Stoffmengenkonzentration

Siehe auch:
 Schwarzes C (Schmetterling)
 Studio C (US-Fernsehserie)
 La C (LaC TV, Italien)
 Typ C (Begriffsklärung)
 Baureihe C (Begriffsklärung)

Ähnliche Zeichen:
 ©, Copyrightzeichen
  für Grad Celsius, Maßeinheit für Temperatur
  oder  für die Komplementärmenge von , siehe Komplement (Mengenlehre)
  für die Menge der komplexen Zahlen, siehe Komplexe Zahl
  für die Mächtigkeit des Kontinuums, siehe Kontinuum (Mathematik)
  für das veraltete Winkelmaß Neuminute, siehe Gon
  und  als ältere Schreibweisen für den - sowie für den -Takt, siehe Taktangabe
 Ç, ç, Ć, ć, Ḉ, ḉ, Ĉ, ĉ, Ċ, ċ, Č, č, Ƈ, ƈ, ɔ, ɕ, ʗ

Abkürzung